Тасарха́й () — улус (село) в Джидинском районе Бурятии. Входит в сельское поселение «Белоозёрское».

География 
Находится юго-восточнее районного центра, села Петропавловки, на левом берегу реки Джиды, недалеко от границы с Монголией.

Ближайшие населенные пункты — Нюгуй, Боций, Белоозёрск, Петропавловка, Баян.

Население

Экономика 
Основные занятия населения — ведение личных подсобных хозяйств, охота, сбор дикоросов.

Примечания

Ссылки 
 Тасархой на сайте «Родное село»

См. также 
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»

Населённые пункты Джидинского района